Gräsvattnet kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Gräsvattnet, Hälsingland, sjö i Härjedalens kommun och Ljusdals kommun,  (47 ha)
Gräsvattnet, Jämtland, sjö i Strömsunds kommun,  (2,28 km²)
Gräsvattnet, Lappland, sjö på gränsen mellan Norge och Sverige,  (26,57 km²)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn